Il toponimo Opočno può riferirsi a diverse località della Repubblica Ceca:

Opočno, città del distretto di Rychnov nad Kněžnou
Opočno, comune del distretto di Louny